Příjmení Grimaldi nosí více různých osobností:

 Grimaldiové – monacká knížecí dynastie
 Albert Grimaldi (* 1958) – Albert II. Monacký
 Antoinette Grimaldi (1920–2011) – Antoinette, baronka z Massy
 Rainier Grimaldi (1923–2005) – Rainier III.
 Stéphanie Grimaldi (* 1965) – Stéphanie Monacká

 Alberto Grimaldi (1925–2021) – italský filmový producent
 Dennis Grimaldi – americký divadelní producent
 Francesco Maria Grimaldi (1618–1663) – italský fyzik, optik, astronom, matematik a jezuitský kněz
 Nicola Grimaldi (1768–1845) – italský kardinál
 Nicolò Grimaldi (1673–1732) – italský zpěvák-kastrát

Italská příjmení